

Geografia 
 Apodi — município do estado do Rio Grande do Norte
 Chapada do Apodi — formação montanhosalocalizada entre o Rio Grande do Norte e o Ceará
 Microrregião da Chapada do Apodi — microrregião do estado do Rio Grande do Norte
 Rio Apodi ou Rio Moçoró — curso de água do estado do Rio Grande do Norte cuja nascente é na Chapada do Apodi

Futebol 
 Apodi (futebolista) — futebolista brasileiro que atua como lateral-direito
 Apodi Esporte Club — clube de futebol de Apodi, Rio Grande do Norte

Desambiguações de topônimos